А́нна — парусный фрегат Российского Императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, хотя имел 54 орудия. Заложен 29 сентября 1828 года на Охтенской верфи. Строитель В. Ф. Стоке. Спущен на воду 19 мая 1829 года, вошёл в состав Балтийского флота, с 1833 года — в составе Черноморского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Арт. вооружение = 54 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
 В 1829 году находился в практическом плавании в Балтийском море.
 В 1830 в составе отряда капитана I ранга Ф. П. Литке ходил в практическое плавание с гардемаринами в Атлантический океан до острова Исландия.
 Весной 1831 года во главе отряда перешёл из Кронштадта в Архипелаг для усиления отряда контр-адмирала П. И. Рикорда.
Участвовал в действиях флота во время гражданской войны в Греции 1831—1832.
 28 марта 1832 подошёл к крепости Паламиди, захваченной повстанцами, и высадил десант, взявший крепость.
 В августе 1832 с отрядом союзных судов ходил в Триест.

 В мае 1833 получил приказ о возвращении в Россию. В июне 1833 вместе с отрядом фрегат пошёл к Дарданеллам, вошёл в пролив, у Буюк-дере присоединился к эскадре вице-адмирала М. П. Лазарева и с ней пришёл в Севастополь. В 1833 году передан в состав Черноморского флота.
 В 1834 находился в практическом плавании в Чёрном море.
 В 1836 и 1837 в составе отряда судов Абхазской экспедиции крейсировал у берегов Кавказа.
 2 июня 1837 во главе отряда контр-адмирала С. А. Эсмонта вышел из Сухум-Кале с войсками на борту и 6 июня 1837 подошёл к мысу Адлер. 7 июня, обстреляв укрепления горцев, высадил десант.
 В 1838 году переоборудован в блокшив.

Командиры фрегата 
Командирами судна в разное время служили:
 князь М. П. Шаховской (1829 год).
 А. И. Селиванов (1830—1833 годы).
 П. М. Вукотич (1834 год).
 П. И. Камараш (1835—1838 годы).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи
Статьи проекта Адмиралтейство
Корабли Боспорской экспедиции